Pharming bezeichnet
 eine Betrugsmethode, die durch das Internet verbreitet wird, siehe Pharming (Internet)
 die Herstellung zumeist biotechnologischer Arzneistoffe mit Hilfe der Landwirtschaft, siehe Pharming (Biotechnologie)
 Pharming N.V., ein niederländisches Biotechnologieunternehmen